Duge Njive su naselje u sastavu Grada Vrgorca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 105 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva Kraljice Mira

Poznate osobe 
 Davor Jović, hrvatski branitelj i majstor borilačkih vještina

Izvori 

Vrgorac
Naselja u sastavu Grada Vrgorca